4020 steht für:
 DIN 4020, Baunorm
 ÖBB 4020, elektrischer Triebwagen